Нидерланды принимали участие в Зимних Олимпийских играх 1928 года в Санкт-Морице (Швейцария) в первый раз за свою историю, но не завоевали ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

1928
Страны на зимних Олимпийских играх 1928 года